Connecticut steht für:
 Connecticut, US-amerikanischer Bundesstaat
 Colony of Connecticut, Kolonie, aus der später der Bundesstaat hervorging
 Connecticut River, ein Fluss in Neuengland
 USS Connecticut, mehrere Schiffe der United States Navy

im NRHP gelistete Objekte:
 Connecticut Agricultural Experiment Station, in New Haven, Connecticut, ID-Nr. 66000805
 Connecticut Avenue Bridge, in Washington, DC, ID-Nr. 03000584
 Connecticut Avenue Bridge over Klingle Valley, in Washington, DC, ID-Nr. 04000448
 Connecticut General Hospital for the Insane, in Middletown, Connecticut, ID-Nr. 85001920
 Connecticut General Life Insurance Company Headquarters, in Bloomfield, Connecticut, ID-Nr. 09000324
 Connecticut Hall, Yale University, in New Haven, Connecticut, ID-Nr. 66000806
 Connecticut Land Company Office, in Unionville, Ohio, ID-Nr. 73001491
 Connecticut Path, in Woodstock, Connecticut, ID-Nr. 00001128
 Connecticut Railway and Lighting Company Car Barn, in Bridgeport, Connecticut, ID-Nr. 87001405
 Connecticut River Railroad Bridge, in Old Lyme, Connecticut, ID-Nr. 87002125
 Connecticut State Capitol, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 70000834
 Connecticut State Library and Supreme Court Building, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 81000535
 Connecticut Statehouse, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 66000878
 Connecticut Street Armory, in Buffalo, New York, ID-Nr. 94001543
 Connecticut Valley Railroad Roundhouse and Turntable Site, in Old Saybrook, Connecticut, ID-Nr. 94000395

Siehe auch: